Тоні Йока (фр. Tony Yoka, нар. 28 квітня 1992, Париж, Франція) — французький професійний боксер.
 Йока Казуто, іменем цієї особи є Казуто, а прізвищем — Йока. Йока Казуто (яп. 井岡一翔, англ. Kazuto Ioka; 24 березня 1989, Сакай) — японський професійний боксер, чемпіон світу.